USNAP bezeichnet:

 BRICSat-2 (Ballistically Reinforced Communication Satellite 2), auch USNAP1 

Abkürzung